Die Citi Open 2017 waren ein Tennisturnier der Damen in Washington, D.C. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 29. Juli bis 6. August 2017 statt.

Titelverteidigerinnen waren Yanina Wickmayer im Einzel und die Paarung Monica Niculescu/Yanina Wickmayer im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Citi Open 2017 fand vom 29. bis 30. Juli 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Washington, D.C.